

Велика Док'я — присілок, Вавозький район, Удмуртія
 Велика Док'я — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія

Див. також 
 Уйо-Док'я